YVA steht für:
 Flughafen Moroni-Iconi (IATA-Code), Flugplatz der komorischen Hauptstadt Moroni auf der Insel Grande Comore

Yva steht für:
 Yva (Else Ernestine Neuländer-Simon; 1900–1942), deutsche Fotografin

yva steht für:
 Yawa (Sprache) (ISO-639-3-Code), Papuasprache auf Yapen, Indonesien

Abkürzung